Górgona
Gorgon (Marvel Comics)
The Gorgon

Desambiguação